Chiesa dell'Immacolatella, a Cefalù
Chiesa dell'Immacolatella a Pizzofalcone, a Napoli
Chiesa dell'Immacolatella, a Trapani